Club Brugge won in het seizoen 2003/04 de beker.

Selectie

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Club Brugge in het seizoen 2003-2004 deelnam.

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Dexia
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Dejan Nemec verbrak zijn contract en tekende een half jaar later bij Antwerp FC.

Winter

Competitie

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken 
De speler met de meeste wedstrijden is in het groen aangeduid, de speler met de meeste doelpunten in het geel.

Afbeeldingen

Externe links
Officiële site

Club Brugge naar seizoen
Belgische voetbalclub 2003/04